Paromomyidae es una familia de mamíferos extintos que contiene alrededor de seis géneros. Pertenecen a los plesiadapiformes el orden de mamíferos relacionado con el origen y la evolución de los primates o más bien los plesiadapiformes son primates primitivos. El primer espécimen fue hallado por el paleontólogo George Gaylord Simpson en 1940. Esta estrechamente emparentada con la familia Palaechthonidae.

Géneros 

Incluye los siguientes géneros:

Paromomys
 Ignacius
 Phenacolemur
 Elwynella
 Simpsonlemur
 Dillerlemur
 Pulverflumen
 Arcius

Filogenia 

Se ha propuesto que está relacionado con los primates y los otros plesiadapiformes de la siguiente manera:

Referencias 

Plesiadapiformes